Roetig ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Emil Roetig (1814–1863), deutscher Uhrmacher
 Friedrich Wilhelm Roetig (1782–1861), deutscher Uhrmacher, Instrumentenbauer und Optiker
 Johann Albert Roetig (1718–1787), deutscher Uhrmacher
 Johann Anton Roetig (1750–1800), deutscher Uhrmacher